Джон Ге́рберт Но́ртон Фицпа́трик (; 18 августа 1946, Абердин — 21 декабря 2020) — шотландский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника за английский клуб «Манчестер Юнайтед».

Футбольная карьера 
Джон — воспитанник молодёжной академии «Манчестер Юнайтед». Выиграл Молодёжный кубок Англии в 1964 году. За основной состав клуба дебютировал клуба 24 февраля 1965 года в матче против «Сандерленда». Провёл в клубе девять сезонов, в течение которых сыграл 147 матчей и забил 10 голов. В 1968 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

В 1973 году завершил футбольную карьеру из-за травмы.

Умер 21 декабря 2020 года в возрасте 74 лет.

Статистика выступлений

Достижения 
 Чемпион Англии: 1964/65, 1965/66
 Победитель Кубка европейских чемпионов: 1968
 Финалист Межконтинентального кубка: 1968

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте Нила Брауна
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»